Рожде́ственская у́лица — название улиц в населённых пунктах различных государств.

Россия 
 Рождественская улица — улица в Анапе.
 Рождественская улица — улица во Владимире.
 Рождественская улица — улица в Кирове.
 Рождественская улица — улица в Краснодаре.
 Рождественская улица — улица в Красноярске.
 Рождественская улица — улица в Липецке (Жёлтые Пески).
 Рождественская улица — улица в Москве (район Люберецкие поля).
 Рождественская улица — улица в Мытищах.
 Рождественская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Рождественская улица — улица в Новосибирске.
 Рождественская улица — улица в Томске (Микрорайон Наука).
 Рождественская улица — улица в Череповце.

Крым 
 Рождественская улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Рождественская улица — улица в Бердичеве.
  — улица в Киеве.
 Рождественская улица — улица в Одессе.
  — улица в Харькове.
 Рождественская улица — улица в Хмельницком.
 Рождественская улица — улица в Черкассах.